San Fintano (o  San Fintan)  può riferirsi a:

 San Fintan di Dun Blesci, benedettino irlandese, celebrato il 3 gennaio
 San Fintan (†603), abate di Clonenagh in Irlanda, celebrato il 17 febbraio
 San Fintano di Rheinau (†878/881), monaco ed eremita irlandese che si rinchiuse nel convento di Rheinau in Svizzera, celebrato il 15 novembre.